Aceasta este o listă de publicații din județul Suceava:

 Bucovina Forestieră, http://www.bucovina-forestiera.ro
 Crai Nou - Suceava
 Jupânu', http://www.jupanu.ro
 Monitorul de Suceava, http://www.monitorulsv.ro
 Obiectiv de Suceava, http://www.obiectivdesuceava.ro
 Vocea Sucevei
 Informația Suceveană
http://www.informatiasuceava.ro
 Publicații online
 GazetaSV, http://www.gazetasv.ro
 News Bucovina, http://www.newsbucovina.ro
 Sport Suceava, http://www.sportsv.ro
 Suceava 1, http://www.suceava1.ro 
 Suceava News, http://www.suceava-news.ro - http://www.svnews.ro
StiriSuceava.net, http://www.StiriSuceava.net

 Publicații din Fălticeni
 Cronica de Fălticeni, cronicadefalticeni.com cronicadefalticeni.wordpress.com falticeni.ro/ziar 
 http://www.newsfalticeni.com - Ziar online]
 Ziarul de pe Net

 Publicații din Rădăuți
 Săptămânalul de Rădăuți, http://www.saptamanalul.ro

 Publicații defuncte din Suceava
 Jurnalul de Est

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Suceava
Publicații